Дисциплина трчања на 1.500 метара за мушкарце, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано од 3. до 7. августа на Олимпијском стадиону. 

Титулу освојену у на Олимпијским играма 2008. у Пекингу, бранио је Асбел Кипроп из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовала су 44 такмичара из 29 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини орджанао је у три дана. Првог дана у квалификацијама учествовали су сви атлетичари који су постигли квалификационе норме. Такмичари су били подељени у три групе од којих су по 6 прволасираних и сваке гупе и 6 на основу постигнутог резултата пласирали у полуфинале. Другог дана у полуфинале сву биле две групе по 12 такмичара из којих су се првих пет и двојица по резултату пласирали у финале које је одржано трећег дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 10. јул 2012.)

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се пласирала по прва шесторица из све три гзупе (КВ), и 6 на основу постигнутог резултата у квалифиацијама. (кв) 

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

Полуфинале 

У финале су се пласирала по 5 најбржих из обе полуфиналне групе и 2 према постигнутом резултату

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 1.500 метара на Летњим олимпијским играма